

Cinema 
 Never Look Back – film del 1952 diretto da Francis Searle

Letteratura 
 Colpo alla nuca  o Non ti voltare (Never Look Back) – romanzo di Mignon Good Eberhart del 1951
 Never Look Back – romanzo di Denise Robins del 1977
 Never Look Back – romanzo di Brian Glanville del 1980
 La spia dai cento volti (Never Look Back) – romanzo di Ridley Pearson del 1985, n. 1091 di Segretissimo
 Con l'anno nuovo (Never Look Back) – romanzo di Deborah Joyce
 Senza guardarsi indietro (Never Look Back) – romanzo di Lesley Pearse

Musica 
 Never Look Back – traccia dell'album New Egypt dei Rocking Chairs del 1987
 Never Look Back – album di Blues Saraceno del 1989
 Never Look Back – traccia dell'album Rev dei Ten Foot Pole del 1994
 Never Look Back – singolo dei DuMonde del 2001
 Never Look Back – singolo di Scarlat Alin del 2010
 Never Look Back – album dei Goldfinger del 2020